

Geografia 
 Despard – census-designated place nella contea di Harrison, Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America

Persone 
 Annabelle Despard – poetessa norvegese
 Charlotte Despard – romanziera britannica, leader del movimento delle suffragette e attivista del partito Sinn Féin
 John Despard – generale britannico e amministratore nelle colonie